Battaglia di Doiran (1913) – combattuta tra il 22 e il 23 giugno 1913 tra Bulgaria e Grecia nell'ambito della seconda guerra balcanica.
 Battaglia di Doiran (1916) – combattuta tra il 9 e il 18 agosto 1916 tra Bulgaria e forze dell'Intesa nell'ambito della prima guerra mondiale.
 Battaglia di Doiran (1917) – combattuta tra il 22 aprile e l'8 maggio 1917 tra Bulgaria e forze dell'Intesa nell'ambito della prima guerra mondiale.
 Battaglia di Doiran (1918) – combattuta tra il 18 e il 19 settembre 1918 tra Bulgaria e forze dell'Intesa nell'ambito della prima guerra mondiale.